Reine des bois (Galium odoratum (L.) Scop.), plante herbacée de la famille des Rubiaceae ;
Reine-des-bois, (Aruncus dioicus), grande plante vivace rhizomateuse de la famille des Rosaceae.